Onderdistrict in Indonesië
 Ngasem (Bojonegoro), een onderdistrict in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngasem (onderdistrict van Kediri), een onderdistrict in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngasem (Colomadu), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Ngasem (Tegalrejo), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngasem (Gurah), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngasem (Jatikalen), een plaats in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Ngasem (Ngasem), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngasem (Ngasem, Kediri), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java